La temporada 1984 fue la 12º edición del Campeonato Mundial de Rally. Comenzó el 26 de enero en el Rally de Montecarlo y finalizó el 28 noviembre en el Rally de Gran Bretaña.

Calendario

Equipos

Resultados

Campeonato de Pilotos

Campeonato de Constructores

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio oficial
 Página con información.

 
1984